Faza pucharowa jest etapem eliminacji po fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki 2017.

Drużyny zakwalifikowane

Drabinka

Ćwierćfinały

Burkina Faso - Tunezja

Senegal - Kamerun

Demokratyczna Republika Konga - Ghana

Egipt - Maroko

Półfinały

Burkina Faso - Egipt

Kamerun - Ghana

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2017